Niemcy:
 Wustrow – dzielnica Penzlin
 Wustrow – dzielnica Rerik
 Wustrow (Wendland) – miasto w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüchow-Dannenberg
 Wustrow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte
 Wustrow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen